Baby Blue (film), Nederlandse thriller uit 2001 van Theo van Gogh
Baby Blue (stripalbum),  album uit de stripreeks De Blauwbloezen
Baby blue (single), single van George Baker Selection